Appleman ist der Familienname folgender Personen:
 Hale Appleman (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Mickey Appleman (* 1945), US-amerikanischer Pokerspieler